5150 (album) – album dei Van Halen
 5150 Studios – studi di registrazione di Hollywood